Krzysztof Kwiatkowski (ok. 1630–1700) – pisarz grodzki nowokorczyński, cześnik lubelski, podstarości i sędzia grodzki nowokorczyński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Krzysztof Kwiatkowski (ur. 1952) – polski pedagog, propagator survivalu
 Krzysztof Kwiatkowski (ur. 1957) – polski żużlowiec
 Krzysztof Kwiatkowski (ur. 1971) – polski polityk, senator, minister, prezes NIK
 Krzysztof Kwiatkowski (ur. 1986) – polski aktor